Mistrzostwa Europy U-18 w piłce nożnej 1997- odbywały się w dniach 24 - 31 lipca 1997 roku na Islandii.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 

Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 

Grupa B

Mecz o 3 miejsce

Finał 

Triumfatorem Mistrzostw Europy U-18 1997 została reprezentacja Francji.

1997
1997 w piłce nożnej